Die Tippeligaen 2001 war die 57. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die elfte Saison unter dem Namen Tippeligaen. Die Spielzeit begann am 16. April 2001 und endete am 10. November 2001 mit dem zweiten Relegationsspiel.

Modus 
Die vierzehn Teams der Liga spielten in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 26 Spiele absolvierte. Die zwei Letztplatzierten mussten absteigen. Der Drittletzte musste in Hin- und Rückspiel gegen den Drittplatzierten der 1. divisjon um den Verbleib in der Tippeligaen spielen.

Teilnehmer

Saisonverlauf 
Rosenborg BK gewann zum zehnten Mal hintereinander die norwegische Meisterschaft. Es war gleichzeitig die 16. Meisterschaft für die Mannschaft.

Die Saison war vom Anfang bis zum Schluss sehr ausgeglichen. Keine Mannschaft konnte sich im Verlauf der Saison mehr als vier Punkte absetzen. Bezeichnenderweise stand nach dem zweiten Spieltag mit Tromsø IL (mit zwei Siegen und sechs Punkten) die Mannschaft an der Tabellenspitze, der es in der restlichen Saison gelang nur noch weitere zwei Siege zu landen und schließlich auf dem letzten Platz liegend in die 1. Divisjon abzusteigen. Nach dem elften Spieltag standen Viking und Rosenborg punktgleich vorne und hatten ein kleines Polster von sechs Punkten vor dem Rest der Liga. Dann aber rückten Lillestrøm, Brann Bergen und Stabæk wieder heran. Bis zum 18. Spieltag trennten die ersten fünf Mannschaften nur maximal vier Punkte. Im letzten Viertel der Saison fielen dann aber nacheinander Stabæk und Brann zurück. Nach dem 22. Spieltag war auch Viking auf sechs Punkte von Rosenborg distanziert. Rosenborg gewann zwischen dem 15. und 22. Spieltag acht Mal hintereinander. Trotz der Niederlage (1:2) von Lillestrøm gegen den direkten Konkurrenten Rosenborg am 24. Spieltag und vier Punkten Rückstand fiel die Entscheidung zugunsten von Rosenborg erst am letzten Spieltag. Mit nur einem Punkt Vorsprung sicherte sich Rosenborg BK die Meisterschaft. Lillestrøm sicherte sich den zweiten Platz und die Qualifikation für die Champions League.

Viking gewann den Pokal. Es war der insgesamt fünfte Sieg und der erste nach 1989. Von den Aufsteigern konnten sich Lyn Oslo und Sogndal IL in der Tippeligaen halten. Strømsgodset IF dagegen musste wieder in die 1. Divisjon absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Relegation 

|}
Bryne FK blieb in der Tippeligaen.

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt nach gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
Norwegisches Fußballarchiv

Fußballsaison 2001
Eliteserien-Saison (Fußball)